

Persone 
  Julia Ford (1963) – attrice britannica
  Julia Ford (1990) – sciatrice statunitense